Ubayd-Al·lah és un nom teòfor masculí () que literalment significa ‘Petit Servidor de Déu’. Si bé Ubayd-Al·lah és la transcripció normativa en català del nom en àrab clàssic, també se'l pot trobar transcrit Ubayd Allah... normalment per influència de la pronunciació dialectal o seguint altres criteris de transliteració. Com a teòfor, també el duen molts musulmans no arabòfons que l'han adaptat a les característiques fòniques i gràfiques de la seva llengua.

Vegeu aquí personatges i llocs que duen aquest nom.

Notes 

Ubayd-Al·lah